Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale John-Paul Fruttero e Cecil Mamiit 65-7, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)
 Alex Kuznetsov /  Scott Oudsema (semifinali)

 Kamil Čapkovič /  Kristian Pless (primo turno)
 Brendan Evans /  Phillip Simmonds (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2007